Bedoniesi – abitanti di Bedonia
Bedoniesi – abitanti di Montarsiccio